Chuparrosa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Justicia californica;
 el nombre común de la planta Loeselia mexicana;
 el nombre común del ave Amazilia beryllina.